Pekelský potok ist der Name folgender Fließgewässer in Tschechien:

 Pekelský potok (Smědá), Zufluss zur Smědá
 Pekelský potok (Malé Labe), Zufluss zur Malé Labe
 Pekelský potok, Quellbach des Stroupinský potok